Михаи́л Ива́нович Кузнецо́в (—?) — русский . Отец хирурга М. М. Кузнецова.

Закончил .

Издал книгу: «Проституция и сифилис в России», историко-статистическое исследование (СПб., 1871), продолжительное время являющейся одной из лучших работ по данному вопросу.

Источник 
 

Персоналии, чья дата смерти не установлена
Выпускники медицинского факультета Императорского Харьковского университета